NGC 5048 (другие обозначения — ESO 443-87, MCG -5-31-41, AM 1312-280, PGC 46179) — галактика в созвездии Гидра.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5048
Гидра (созвездие)